B 183 bezeichnet:
 die Bundesstraße 183 in Deutschland
 die Stubaitalstraße in Österreich

Abkürzung